Rustom peut faire référence à plusieurs domaines.

Patronyme 
 Ibn Rustom, imam du  ;
 Elie Rustom (1987-), joueur libanais de basket-ball ;
  (1952-), ancien footballeur puis entraîneur libanais ;
  (1983-), footballeur libanais.

Cinéma 
Rustom, film indien sorti en 2016.